Фейт Ханс Шнорр фон Карольсфельд (; 11 мая 1764, Шнеберг — 30 апреля 1841, Лейпциг) — немецкий живописец, отец и первый учитель Людвига Фердинанда и Юлиуса.

Биография 
Фейт Ханс Шнорр фон Карольсфельд родился 11 мая 1764 года в городе Шнеберге.

Поступив в 1784 году на юридический факультет Лейпцигского университета, он после смерти отца решил посвятить себя искусству, которое любил с самого детства. В 1788 году он переехал в Кёнигсберг, и уже в следующем году — в Магдебург. Вернувшись в 1790 году в Лейпциг, он учился рисованию и живописи у Эзера.

В дальнейшем Шнорр фон Карольсфельд посвятил себя портретной и миниатюрной живописи, по заказу Гёшена создавал иллюстрации к произведениям Виланда и Клопштока, и писал картины преимущественно на сюжеты из любимых в его время произведений изящной словесности, которые доставляли ему темы также и для рисунков и аквафортных гравюр.

В 1802 году вместе с Иоганном Готтфридом Зойме отправился в пешее путешествие, но близ Вены друзья разделились. Шнорр фон Карольсфельд направился в Вену и Париж, а Зойме на Сицилию.

В 1803 году поступил преподавателем рисования в Лейпцигскую академию художеств, и с 1816 года до конца своей жизни был профессором и директором этого учреждения.

Фейт Ханс Шнорр фон Карольсфельд умер 30 апреля 1841 года в городе Лейпциге и был похоронен на кладбище св. Иоанна.

Изданное им «Руководство к изучению рисования» (Лейпциг, 1810, с 61 табл.) пользовалось в первой половине XIX века большим авторитетом.

Примечания

Литература 
 

Выпускники Лейпцигского университета
Художники Германии
Художники Германии XVIII века
Художники Германии XIX века
Похороненные на Старом кладбище Святого Иоанна